De WDF World Cup (of Wereldkampioenschappen darten) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 23 september 2003 tot en met 27 september 2003 in Épinal, Frankrijk.

Deelnemende landen
Er namen 37 landen deel aan de WDF World Cup 2003.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2003
Darts in 2003
Wereldkampioenschap in Frankrijk
Sportevenement in Grand Est
Sport in Vosges
Épinal